

Pessoas 
Keila Boaventura
Keila Costa

Localidades 
 Keila (Estônia)
 Keila (Turíngia)

Desambiguação